Diktator je lahko:

 diktator, državni vodja z absolutno močjo
 rimski diktator, magistrat Rimske republike s popolnimi in izključnimi pooblastila za reševanje izrednih vojnih razmer ali kakšnih drugih posebnih nalog
 Diktator (film, 2012), komedija
 Veliki diktator, komično-dramski protinacistični film Charlieja Chaplina, 1940